Let Me In (canção) - do cantor Eddie Money
Let Me In (filme) - drama de 2010

Desambiguação